Duhamel oder Du Hamel ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Duhamel (1925–2014), französischer Komponist
 Claire Duhamel (1925–2014), französische Schauspielerin
 Claude-Benoit Duhamel de Querlonde (1721–1808), französischer Militärarchitekt
 Elsa Duhamel (* 1988), französische Animationsfilmerin
 Émile Duhamel, französischer Turner
 Georges Duhamel (1884–1966), französischer Schriftsteller
 Henri Louis Duhamel du Monceau (1700–1782), französischer Botaniker und Ingenieur
 Jacques Duhamel (1924–1977), französischer Politiker
 Jean Baptiste Duhamel (Bergbauingenieur) (1767–1847), französischer Ingenieur, Professor für Bergbau, Direktor der Berghochschule in Geislautern
 Jean-Baptiste Du Hamel (auch Duhamel) (1624–1706), französischer Theologe und Philosoph
 Jean-Baptiste Louis François Boulanger Duhamel (auch Du Hamel) (1732–nach 1789), französischer Offizier
 Jean Marie Constant Duhamel (1797–1872), französischer Mathematiker und Physiker
 Jean-Pierre-François Guillot-Duhamel (1730–1816), französischer Bergbauexperte und Metallurge
 Jonathan Duhamel (* 1987), kanadischer Pokerspieler
 Joseph Du Hamel (auch Duhamel) (1768–1840), russischer Senator und Gouverneur von Livland
 Josh Duhamel (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Laurent Duhamel (* 1968), französischer Fußballschiedsrichter
 Marcel Duhamel (1900–1977), französischer Schauspieler und Autor
 Mathieu Duhamel (* 1984), französischer Fußballspieler
 Meagan Duhamel (* 1985), kanadische Eiskunstläuferin
 Miguel Duhamel (* 1968), kanadischer Motorradrennfahrer
 Olivier Duhamel (* 1950), französischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker
 René Duhamel (1935–2007), französischer Ruderer
 Roland Duhamel (* 1943), belgischer Literaturwissenschaftler, Kulturphilosoph und Hochschullehrer
 Sarah Duhamel (1873–1926), französische Schauspielerin
 Yvon Duhamel (* 1939), kanadischer Motorradrennfahrer

Duhamel ist der Name mehrerer Orte in Kanada:
 Duhamel (Alberta)
 Duhamel (Québec)
 Duhamel-Ouest in Québec

Duhamel ist der Name eines Himmelskörpers:
 (19617) Duhamel, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Du Hamel
 Hamel